

Geografia 
 Burla – città dell'India
 Burla – Comune della Romania nel distretto di Suceava
 Burla – Comune della Russia nel territorio dell'Altaj
 Burla – Fiume della Russia siberiana

Persone 
 Mihail Burla (1957) – politico della Transnistria (Moldavia)
 Oded Burla (1915) – scrittore israeliano
 Yehuda Burla (1886-1969) – scrittore israeliano